А́йша Та́йлер (; род. 18 сентября 1970, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американская актриса и комик. Известна по постоянной роли в телесериале «Говорящая с призраками» и по мультсериалу «Спецагент Арчер», где она озвучила одного из центральных персонажей, Лану Кейн.

Биография 
Айша Тайлер родилась 18 сентября 1970 года в Сан-Франциско, штат Калифорния, в семье Робин Грегори, учительницы, и фотографа Джима Тайлера. Она имеет не только афроамериканские, но и индейские корни. Её родители развелись, когда ей было 10 лет, и она была воспитана отцом. Тайлер проявила ранний интерес к комедии в средней школе. Она окончила Дартмутский колледж со степенью в политологии и переехала в Лос-Анджелес из родного Сан-Франциско в 1996 году. Её карьера на телевидении началась в 2001 году.

Личная жизнь 
В 1992—2017 годы Айша была замужем за адвокатом Джеффом Тидженсом. Тайлер и её бывший муж являются владельцами пивоварни. Айша является постоянным автором журнала Glamour. В 2014 году Тайлер призналась, что они с мужем много лет пытались завести ребёнка, но после безуспешных попыток решили не иметь детей совсем, каким бы то ни было способом.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Видеоигры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Дартмутского колледжа
Актрисы озвучивания США